The Truth About Love  – film del 2004 diretto da John Hay
The Truth About Love  – album del 2006 di Lemar
The Truth About Love  – album del 2012 di Pink